Cissoïde van Diocles, een wiskundige kromme.
Diocles, wiskundige uit de Hellenistische tijd
Gaius Appuleius Diocles, een wagenmenner uit het Oude Rome.
geboortenaam van keizer Diocletianus